The Passage (1979), een film van J. Lee Thompson
The Passage (2003), een film van Daniel Casey-Vanhout
The Passage (2006), een kortfilm van B. Jason Roer
The Passage (2007), een film van Mark Heller
The Passage (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019